Lwica Ryksa – lwica z opolskiego ZOO. 

Od małego była karmiona mlekiem i kaszkami oraz wychowywana przez pracowników ZOO. Mieszkała w biurze przez kilka miesięcy, przytulała do opiekunów i domagała podrapania za uchem. Cieszyła się dużą popularnością odwiedzających w latach 80. XX w. 

Zdarzył się z jej udziałem incydent, opisywany w prasie lokalnej. Pracownik zoo nie domknął drzwi klatki i lwica uciekła w nocy na teren ośrodka. Groziło jej zastrzelenie z ostrej broni przez przybyły oddział policji. Dzięki temu jednak, że była wcześniej oswajana, udało się ją skłonić do powrotu. Powiodło się to dzięki zabawce, którą się najbardziej lubiła bawić - dużemu węzłowi zawiązanemu na linie. W ślad za zabawką weszła spokojnie z powrotem do swej klatki.

Lwica Ryksa utopiła się podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r. Przez cały dzień utrzymywała głowę nad wodą 20 cm od brzegu klatki. Nie udało jej się uratować.

Przypisy 

Historia Opola
Słynne koty
Powódź tysiąclecia